Ludl ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Ludl († 1683), deutscher Geistlicher und Autor 
 Herbert Ludl (* 1944), österreichischer Politiker (SPÖ)